

Комунарівське сільське поселення — сільське поселення, Ісетський район, Тюменська область
 Комунарівське сільське поселення — сільське поселення, Ленінський район, Волгоградська область